Heka steht für:
 Meissa, Stern im Sternbild Orion
 Heka (ägyptische Mythologie), ägyptischen Gottheit
 Heka (Xinghai), chinesische Großgemeinde im Kreis Xinghai
 Kaufhaus Heka, Mode- und Textilhaus mit mehreren Filialen in Deutschland
 HEKA August Hennig Herzogenaurach, bis 2000 mittelfränkische Kaufhauskette mit Filialen in Erlangen, Forchheim, Herzogenaurach, Adelsdorf, Lauf an der Pegnitz und Röthenbach an der Pegnitz, die der Kaufring AG angehörte
 Computerprozessor-Modell des Herstellers AMD, siehe AMD Phenom

Abkürzung